Ребекка Де Морнэй (; ) — американская актриса, известная благодаря ролям в кинофильмах «Рискованный бизнес» (1983), «Поезд-беглец» (1985) и «Рука, качающая колыбель» (1992).

Биография

Ранние годы 
Ребекка Джейн Пирч родилась 29 августа 1959 года (хотя точная дата рождения неизвестна) в городе Санта-Роза, штат Калифорния. Её родители Джордж Уолтер Пирч и Джули Игер развелись, а фамилию Де Морнэй она получила от отчима. После его смерти мать вместе с Ребеккой и её братом Петром переехали из Северной Калифорнии в Европу. После окончания школы с отличием, Ребекка училась в театральном институте Ли Страсберга в Лос-Анджелесе.

Карьера 
Де Морнэй дебютировала в кино в 1982 году с эпизодической ролью в фильме «От всего сердца». Затем снималась в фильмах «Рискованный бизнес», «Поезд-беглец», «И Бог создал женщину», «Огненный вихрь» и других.

Широкую известность в 1992 году ей принесла роль миссис Мотт в фильме «Рука, качающая колыбель». В 1993 году сыграла Леди Винтер в фильме «Три мушкетёра».

В 2010 году она снялась в главной роли в фильме «День матери». В 2013 году сыграла одну из главных ролей в телефильме «Хэтфилды и Маккои».

В 2015 и 2018—2019 годах снималась в телесериале «Джессика Джонс».

Личная жизнь 
Де Морнэй дважды была замужем — с 1989 по 1991 года за Брюсом Вагнером, с 1995 по 2002 год за Патриком О`Нилом, от которого у неё две дочери — София Де Морнэй-О`Нил (род. 1997) и Вероника Де Морнэй-О`Нил (род. 2001).

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Выпускники Института театра и кино Ли Страсберга
Киноактрисы США